Výraz Dadák je:
 Dadák (káva) – značka kávy vyráběné ve Valašském Meziříčí v továrně založené Arnoštem Dadákem, nyní ve vlastnictví Jacobs Douwe Egberts
 HC Dadák – v letech 1994 a 1995 název hokejového klubu ve Vsetíně
Příjmení
 Arnošt Dadák – (1887–1939) významný moravský podnikatel z Valašského Meziříčí, zakladatel pražírny a balírny kávy Dadák.
 Arnošt Dadák (redaktor) - (1858–1937), učitel, novinář a vydavatel hospodářských časopisů
 Jiří Dadák – bývalý československý atlet, jehož specializací byl hod kladivem
 Otakar Dadák – český filmový a divadelní herec.